Molekulska formula -{C17H17Cl2NO}- se može odnositi na:

 Diklofenzin
 Fengabin